AKU peut faire référence à :
  ;
 Algemene Kunstzijde Unie, une ancienne société néerlandaise maintenant appelée Akzo Nobel.

Aku peut faire référence à :
 Aku, un dialecte, sorte de créole d'anglais et d'africain, parlé par les Aku en Gambie.